L'intitulé abbaye Notre-Dame peut faire référence à de très nombreuses abbayes, particulièrement cisterciennes, car la tradition veut que les abbayes vivantes de l'ordre de Cîteaux soient consacrées à Notre-Dame.

Ci-dessous, abbaye Notre-Dame peut désigner les abbayes implantées dans les communes en gras.

Abbaye Notre-Dame de Brialmont, Esneux, province de Liège ;
 Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, Cordemois, province de Luxembourg ;
 Abbaye Notre-Dame des Dunes, Coxyde, Flandre-Occidentale ;
 Abbaye de Groeninghe, Courtrai, Flandre-Orientale ;
 Abbaye Notre-Dame de Leffe, Leffe, Dinant, province de Namur ;
 Abbaye Notre-Dame d'Orval, Villers-devant-Orval, Florenville, province de Luxembourg ;
 Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Chimay, Chimay, province de Hainaut ;
 Abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle, Malle, province d'Anvers ;
 Abbaye Notre-Dame de Saint-Benoît d'Achel, Hamont-Achel, province de Limbourg ;
 Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort, Rochefort, province de Namur ;
 Abbaye Notre-Dame de Soleilmont, Fleurus, province de Hainaut ;
 Abbaye de la Paix Notre-Dame, Liège, province de Liège ;
 Abbaye Notre-Dame de Scourmont, Forges, province de Hainaut ;

Abbaye Notre-Dame de l'Annonciation de Clear Creek, Hulbert, Oklahoma, États-Unis ;

Abbaye Notre-Dame d'Acey, Vitreux, Jura ;
 Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle, Montjoyer et Réauville, Drôme ;
 Abbaye Notre-Dame, Ambronay, Ain ;
 Abbaye Notre-Dame-d'Andecy, Baye, Marne ;
 Abbaye Notre-Dame-de-l'Annonciation, Le Barroux, Vaucluse ;
 Abbaye Notre-Dame d'Ardenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Calvados ;
 Abbaye Notre Dame d'Argentan, Argentan, Orne ;
 Abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption du Bournet, Courgeac, Charente ;
 Abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption de Châtre, Saint-Brice, Charente ;
 Abbaye Notre-Dame de Felixpré, Givet, Ardennes
 Abbaye Notre-Dame-de-l'Assomption de Flabémont, Tignécourt, Vosges ;
 Abbaye Notre-Dame d'Aulps, Saint-Jean-d'Aulps, Haute-Savoie ;
 Abbaye Notre-Dame d'Autrey, Autrey, Vosges ;
 Abbaye Notre-Dame de Beaulieu, Languédias, Côtes-d'Armor ;
 Abbaye Notre-Dame de Beaumont-lès-Tours, Tours, Indre-et-Loire ;
 Abbaye Notre-Dame de Beauport, Paimpol, Côtes-d'Armor ;
 Abbaye Notre-Dame du Bec, Le Bec-Hellouin, Eure ;
 Abbaye Notre-Dame de Belchamp
 Abbaye Notre-Dame de Bellaigue, Virlet, Puy-de-Dôme ;
 Abbaye Notre-Dame de Bellebranche, Saint-Brice, Mayenne ;
 Abbaye Notre-Dame de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges, Maine-et-Loire ;
 Abbaye Notre-Dame de Bellevaux, Cirey, Haute-Saône ;
 Abbaye Notre-Dame de Belloc, Urt, Pyrénées-Atlantiques ;
 Abbaye Notre-Dame de Blanche-Couronne, La Chapelle-Launay, Loire-Atlantique ;
 Abbaye Notre-Dame de Bonfays, Légéville-et-Bonfays, Vosges ;
 Abbaye Notre-Dame de Bonneval, Le Cayrol, Aveyron ;
 Abbaye Notre-Dame de Bonport, Pont-de-l'Arche, Eure ;
 Abbaye Notre-Dame de Bon-Repos, Saint-Gelven, Côtes-d'Armor ;
 Abbaye Notre-Dame de Boscodon, Crots, Hautes-Alpes ;
  Abbaye Notre-Dame de Bouxières, Bouxières-aux-Dames, Meurthe-et-Moselle ;
 Abbaye Notre-Dame de Breteuil,  Breteuil, Oise ;
 Abbaye Notre-Dame-de-Grâce de Bricquebec, Bricquebec, Manche ;
 Abbaye Notre-Dame de Carnoët, Clohars-Carnoët, Finistère ;
 Abbaye Notre-Dame de Chancelade, Chancelade, Dordogne ;
 Abbaye de Chambarand, Roybon, Isère ;
 Abbaye des Châtelliers, Fomperron et Chantecorps, Deux-Sèvres ;
 Abbaye Notre-Dame de Coatmalouen, Kerpert , Côtes-d'Armor ;
 Abbaye Notre-Dame de Coulombs, Coulombs, Eure-et-Loir ;
 Abbaye Notre-Dame de La Couronne, La Couronne, Charente ;
 Abbaye Notre-Dame de Daoulas, Daoulas, Finistère ;
 Abbaye Notre-Dame-des-Dombes, Le Plantay, Ain ;
 Abbaye de Droiteval, Claudon, Vosges ;
 Abbaye Notre-Dame des Ermites, Einsiedeln, Suisse ;
 Abbaye Notre-Dame de l'Étanche, Lamorville, Meuse ;
 Abbaye Notre-Dame de L'Étanche, Rollainville, Vosges ;
 Abbaye d'Étival-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie, Sarthe ;
 Abbaye Notre-Dame de l'Étoile, Archigny, Vienne ;
 Abbaye Notre-Dame d'Évron, Évron, Mayenne ;
 Abbaye Notre-Dame de Faremoutiers, Faremoutiers, Seine-et-Marne ;
 Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité de Jouques, Jouques, Bouches-du-Rhône ;
 Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, Fontgombault, Indre ;
 Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, Radepont, Eure ;
 Abbaye Notre-Dame de Ganagobie, Ganagobie, Alpes-de-Haute-Provence ;
 Abbaye Notre-Dame de Gaussan, Bizanet, Aude ;
 Abbaye Notre-Dame de la Grâce-Dieu, Chaux-lès-Passavant, Doubs ;
 Abbaye Notre-Dame de la Grainetière, Les Herbiers, Vendée ;
 Abbaye Notre-Dame d'Ivry, Ivry-la-Chaussée, Eure ;
 Abbaye Notre-Dame de Jouarre, Jouarre, Seine-et-Marne ;
 Abbaye Notre-Dame de Landèves, Landèves, Ardennes ;
 Abbaye Notre-Dame de Langonnet, Langonnet, Morbihan ;
 Abbaye Notre-Dame de Lantenac, La Ferrière, Côtes-d'Armor ;
 Abbaye royale Notre-Dame de Lieu-Dieu, La Genétouze, Vendée ;
 Abbaye Notre-Dame de Livry, Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis ;
 Abbaye Notre-Dame de Longpont, Longpont, Aisne ;
 Abbaye Notre-Dame de Lure, Saint-Étienne-les-Orgues, Alpes-de-Haute-Provence ;
 Abbaye Notre-Dame de Lyre, La Vieille-Lyre, Eure ;
 Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise ;
 Abbaye Notre-Dame de Marcilly, Provency, Yonne ;
 Abbaye Notre-Dame de Maylis, Maylis, Landes ;
 Abbaye Notre-Dame du Miroir, Le Miroir, Saône-et-Loire ;
 Abbaye Notre-Dame de Montmorel, Poilley, Manche ;
 Abbaye Notre-Dame de Morienval, Morienval, Oise ;
 Abbaye Notre-Dame de Mureau, Pargny-sous-Mureau, Vosges ;
 Abbaye Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Laurent-les-Bains, Ardèche ;
 Abbaye Notre-Dame de Noyers, Noyers, Indre-et-Loire ;
 Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg, Reiningue, Haut-Rhin ;
 Abbaye Notre-Dame d'Ourscamp, Chiry-Ourscamp, Oise ;
 Abbaye Notre-Dame du Pesquié, Serres-sur-Arget, Ariège ;
 Abbaye Notre-Dame de Randol, Cournols, Puy-de-Dôme ;
 Abbaye Notre-Dame-de-Ré dite des Châteliers, La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime ;
 Abbaye Notre-Dame de la Réau, Saint-Martin-l'Ars, Vienne ;
 Abbaye Notre-Dame du Rivet, Auros, Gironde ;
 Abbaye Notre-Dame de Rosières, La Ferté, Jura ;
 Abbaye Notre-Dame et Saint-Paul de Bellevaux, Limanton, Nièvre ;
 Abbaye de Sénanque, Gordes, Vaucluse ;
 Abbaye Notre-Dame de Signy, Signy-l'Abbaye, Ardennes ;
 Abbaye Notre-Dame de Soissons, Soissons, Aisne ;
 Abbaye Notre-Dame de Tamié,  Plancherine, Savoie ;
 Abbaye Notre-Dame de Timadeuc, Bréhan, Morbihan ;
 Abbaye Notre-Dame de Triors, Triors, Drôme ;
 Abbaye Notre-Dame du Val (Mériel),  Mériel et Villiers-Adam, Val-d'Oise ;
 Abbaye Notre-Dame le Val-des-vignes, Ailleville, Aube ;
 Abbaye Notre-Dame du Verger de Oisy-le-Verger, Oisy-le-Verger, Pas-de-Calais ;
 Abbaye Notre-Dame de Vertus, Vertus, Marne (détruite);
 Abbaye Notre-Dame du Vœu, Cherbourg-Octeville, Manche ;
 Abbaye Notre-Dame d'Yerres, Yerres, Essonne ;
 Abbaye de la Joie Notre-Dame, Campénéac, Morbihan ;



Canton de Fribourg 
 Abbaye Notre-Dame d'Hauterive, Posieux ;
 Abbaye Notre-Dame de la Maigrauge, Fribourg ;
 Abbaye Notre-Dame de la Fille-Dieu, Romont ;

Canton de Vaud 
 Notre Dame de Bommont , Chéserex (disparu après la réforme protestante de 1536).

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des abbayes et monastères
 
 
 

~
NotreDame